Cryphoeca är ett släkte av spindlar som beskrevs av Tord Tamerlan Teodor Thorell 1870. Cryphoeca ingår i familjen panflöjtsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Panflöjtsspindlar
Cryphoeca